Vale:

 Vale — бразильская горнорудная компания.
 Vale — канадская горнорудная компания.
 Vale — альбом российской дум-метал-группы Mental Home.
 Vale — альбом американской метал-группы Black Veil Brides.

См. также 
 Вале